Lichtenberg (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Lichtenberg (Baviera): municipi alemany de l'estat de Baviera
 Lichtenberg (Lusàcia): municipi alemany del districte de Bautzen a l'estat de Saxònia
 Lichtenberg/Erzgeb.: municipi alemany del districte de Mittelsachsen a l'estat de Saxònia
 Lichtenberg (Berlín): antiga ciutat alemanya, actual barri de Berlín
 Districte de Lichtenberg: districte de Berlín
 Lichtenberg (Àustria): municipi austríac de l'estat d'Alta Àustria
 Senyoria de Lichtenberg: territori dels Senyors de Lichtenberg, a Alsàcia
 Comtat d'Hanau-Lichtenberg: Comtat del Sacre Imperi amb orígens a la Senyoria de Lichtenberg i al Comtat de Hanau
 Castell de Lichtenberg (Alsàcia): Castell a Lichtenberg (Baix Rin)
 Castell de Lichtenberg (Palatinat): Castell a prop de Thallichtenberg (Palatinat)
 Palau de Lichtenberg: Palau a prop de Prettin (Saxònia-Anhalt.)
 Principat de Lichtenberg: Territori històric que formava un enclavament del ducat de Saxònia-Coburg-Saalfeld de 1816 a 1826 i del Ducat de Saxònia-Coburg i Gotha de 1826 fins al 1834, quan va ser finalment venut al Regne de Prússia

Altres:
 Bernhard Lichtenberg: (1875-1943) Teòleg alemany
 Georg Christoph Lichtenberg: (1742-1799) Escriptor i físic alemany
 Figures de Lichtenberg: imatges produïdes per descàrregues elèctriques ramificades i arborescents